Andrzej Jopkiewicz (1937–2021) – polski specjalista w zakresie budowy i eksplantacji maszyn, prof. dr hab. inż.
 Andrzej Jopkiewicz (1939–2017) – polski polonista, bibliograf, bibliofil, zasłużony i aktywny działacz ruchu bibliotekarskiego

Przypisy